Выборы в Европарламент в Финляндии (2009) (, ) — выборы в Европарламент, прошедшие в Финляндии 7 июня 2009 года.

Явка избирателей составила 40,3 % от общего числа имеющих право голоса.

Результаты

Примечания 

7
2009 год в Финляндии
Финляндия